

Város
Dunkirk, város az USA Ohio államában
Dunkirk, város az USA New York államában
Dunkerque francia város angol neve

Film
Dunkirk (1958), Leslie Norman filmje
Dunkirk (2017), Christopher Nolan filmje